

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wrzesina – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jonkowo
 Wrzesina – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie

Zobacz też 
 Września